— японский футболист, нападающий. Выступал за сборную Японии.

Умер 21 октября 2022 года в возрасте 32 лет в результате осложнений после операции на мозге.

Клубная карьера 
Масато Кудо — воспитанник клуба «Касива Рейсол», выступал за его основную команду в течение семи лет с 2009 по 2015 год.

В декабре 2015 года Кудо перешёл по свободному трансферу в канадский клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс». Дебютировал за клуб 6 марта в матче первого тура сезона 2016 с «Монреаль Импакт». Свой первый гол за «Уайткэпс» забил 7 мая в ворота «Портленд Тимберс». 30 декабря 2016 года контракт Кудо с «Ванкувер Уайткэпс» был расторгнут по взаимному согласию сторон.

На следующий день, 31 декабря, клуб «Санфречче Хиросима» объявил о подписании с Кудо контракта сроком на три года.

Международная карьера 
23 сентября 2010 года Кудо был отобран в молодёжную сборную Японии для участия в летних Азиатских играх 2010, проходивших в Гуанчжоу (Китай).

23 мая 2013 года Кудо был вызван в главную национальную сборную Японии, дебют Кудо за неё состоялся в товарищеском матче против сборной Болгарии.

Голы за сборную 
 В списке приведены голы за главную сборную страны

Статистика

Клубная 

1Включая Клубный чемпионат мира и Суперкубок Японии.

Достижения 
 Сборная Японии
 Азиатские игры: 2010
 Чемпионат Восточной Азии: 2013

 Касива Рейсол
 Чемпион Японии: 2011
 Победитель Джей-лиги 2: 2010
 Кубок Императора: 2012
 Суперкубок Японии: 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «Ренофа Ямагути»
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Тегевахаро Миядзаки»